Бусани — топоним:

 Бусани — посёлок, Баунтовский эвенкийский район, Бурятия.
 Бусани — озеро, Бурятия.